Rijeke u Sloveniji
 Lobnica (Drava), pritoka Drave
 Lobnica (Kokra), pritoka Kokre